OFK ist eine Abkürzung für:
 IATA-Flughafencode: Norfolk (Karl Stefan), Nebraska, USA
 Omladinski Fudbalski Klub, serbisch für Jugendfußball-Klub
 Gesetzeskommentar des Verlags Orell Füssli

OFK